Comita Spanu – giudice di Gallura
 Florentina Olar-Spânu – calciatrice rumena
 Francesco Spanu Satta – giornalista e scrittore italiano
 Marco Spanu – allenatore di pallacanestro italiano
 Morena Spanu – calciatrice italiana